Księże Młyny – wieś w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Pęczniew
 Księże Młyny – osada leśna w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Pęczniew